Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság H csoportjának mérkőzéseit június 14. és június 26. között játszották. A csoportban Argentína, Japán, Jamaica és Horvátország szerepelt.

A csoportból Argentína és Horvátország jutott tovább. A mérkőzéseken 15 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Argentína – Japán

Jamaica – Horvátország

Japán – Horvátország

Argentína – Jamaica

Argentína – Horvátország

Japán – Jamaica

Források 

C8